Гузун — фамилия. Известные носители:
 Гузун, Александр Дмитриевич (род. 1966) — советский и молдавский футболист, тренер, функционер.
 Гузун, Виктор (род. 1975) — молдавский дипломат, с 2010 года посол Молдавии в Эстонии.
Гузун, Виктор Михайлович (род. 1979) — депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики IV, V, VI и VII созывов.
 Гузун, Георгий Ксенофонтович (1935—2003) — советский и молдавский педагог, юрист.
 Гузун, Игорь Георгиевич (род. 1960) — российский актёр, режиссёр, художник-постановщик, продюсер.
 Гузун, Кондрат Алексеевич (1902—1971) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Гузун, Михаил Семёнович (род. 1949) — советский и украинский хореограф. Народный артист Украины.
 Гузун, Татьяна Ивановна (род. 1951) — советский и украинский хореограф. Народная артистка Украины.